Huejotitán bezeichnet:

 Huejotitán (Chihuahua), Ort in Mexiko
 Huejotitán (Jalisco), Ort in Mexiko
 Municipio Huejotitán, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua